Takasaka (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Saitama: Taksaka (Saitama) (heute: Higashimatsuyama)
 ein anderer Name für das Lehen Kakezuka (Han)